Benda (Guinee), een plaats in de prefectuur Nzérékoré in de Guineese regio Nzérékoré
 Benda (achternaam), een familienaam
 Franz Benda, Boheems violist en componist
Julien Benda, Frans filosoof, romancier en criticus
 Benda (Albanië), een oude stad in Albanië, en titulair bisdom van de Rooms-Katholieke Kerk
In Indonesië
 Benda (onderdistrict), een onderdistrict in de stadsgemeente Tangerang in de Indonesische provincie Bantam
Plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Benda (Benda), een plaats in het regentschap Tangerang van de provincie Banten
 Benda (Cicurug), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
 Benda (Cimahi), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java
 Benda (Sukamulya), een plaats in regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java
 Benda (Karangampel), een plaats in het regentschap Indramayu van de provincie West-Java
 Benda (Sirampog), een plaats in het regentschap Brebes van de provincie Midden-Java